Internationaux de France 2021 — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования прошли в четвёртый раз во французском городе Гренобле с 19 по 21 ноября 2021 года. Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года
Спорт во Франции в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Гренобле